Weinert – miasto w USA
Weinert:
 Antoni Weinert
 Astrud Weinert
 Erich Weinert
 
 Susan Weinert

Wejnert 
 Aleksander Wejnert